Abdoulaye Baldé (1964- ), homme politique sénégalais, maire de Ziguinchor
 Abdoulaye Baldé (1986- ), footballeur français originaire du Sénégal et de Guinée.
 Abdoulaye Bibi Baldé (1974-), homme politique sénégalais, maire de Kolda